Джиди́нский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — село Петропавловка.

География 
Район расположен на юго-западе Бурятии и граничит на юге — с Монголией, на западе — с Закаменским, на севере — с Кабанским, на северо-востоке — с Селенгинским и на востоке — с Кяхтинским районами. Площадь территории района — 8627 км² (2,4 % от площади Республики Бурятия).

История 
Джидинский аймак Бурят-Монгольской АССР образован 11 февраля 1935 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР при разукрупнении Селенгинского аймака.

3 февраля 1945 года путём разукрупнения Джидинского аймака образован Торейский аймак (Алцакский, Верхне-Торейский, Нижне-Торейский, Норинский сельсоветы) с центром в селе Торей.

3 декабря 1960 года Торейский аймак был упразднён, в состав Джидинского аймака переданы 7 сельсоветов.

2 апреля 1963 года в состав Джидинского аймака включён Закаменский аймак.

4 марта 1964 года Закаменский аймак вновь выделен из состава Джидинского аймака.

В октябре 1977 году Джидинский аймак Бурятской АССР переименован в Джидинский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 21,96 тыс. чел.
 2035 — 17,78 тыс. чел.

 Демографический состав
Численность населения на 1 января 2009 года — 30893 человека, трудоспособного населения 19,4 тыс. человек, экономически активного населения 14,9 тыс. человек. Численность населения увеличилась на 69 человек, за счет увеличения естественного прироста населения (родилось — 598 чел., умерло — 383 чел., прибыло в район — 1244 чел., убыло — 1390 чел.).

Национальный состав

 русские — 54,6 %;
 буряты — 42,1 %;
 татары — 1,5 %;
 украинцы — 0,6 %;
 армяне — 0,3 %;
 белорусы — 0,2 %;
 немцы — 0,1 %.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Джидинском районе — 53 года, женщин — 65 лет.

Территориальное устройство 
Джидинский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 15 сельсоветов и 8 сомонов. 

Муниципальный район включает 22 муниципальных образования со статусом сельских поселений. Последние соответствуют сельсоветам и сомонам.

Законом Республики Бурятия от 23 декабря 2011 года было упразднено сельское поселение Цаган-Усунское, объединённое с сельским поселением Енхорское.

В декабре 2012 года городское поселение «Посёлок Джида» было преобразовано в сельское поселение «Джидинское» с одновременным образованием нового сельсовета, Джидинского.

Населённые пункты 
В Джидинском районе 38 населённых пунктов.

Экономика 

В 1923 году профессор Арсеньев на реке Джиде обнаружил вольфрам. В 1932 году трест «Союзредметразведка» направил в район реки Джиды геолого-разведывательную партию во главе с инженером М. В. Бесовой. Она обнаружила месторождение вольфрама. В 1934 году начались работы по созданию вольфрамового комбината. В 1935 году был создан трест «Джидастрой». Строительство комбината велось одновременно с добычей вольфрама. В 1935 году «Джидастрой» произвёл 60 % вольфрама СССР.

В начале XXI века продукция сельского хозяйства занимает 70 % в валовом районном продукте. Основное направление — скотоводческо-земледельческое, в Боргойской долине преимущественно мясо-молочно-шерстяное, в Джидинской — мясо-молочно-зерновое.

Религия 
Основные религиозные направления: буддизм и христианство.

Буддизм 

В Джидинском районе есть несколько культовых зданий.
В Гэгэтуе расположен комплекс буддийских зданий: дацан, центр тибетской медицины.
МРО буддистов Джидинского района, Сартул-Гэгэтуйский дацан «Дамба Брэйбулинг» (с. Гэгэтуй).

В Дырестуе строится дацан.
МРО буддистов Джидинского района, Атаган-Дэрестуйский дацан «Лхундуб Дэченлин» (с. Дэрестуй, ул. Коммунистическая, 22).

Построены дацаны около Нижнего Бургалтая и Додо-Ичётуя.

В Джидинском районе к 2011 году действовало 4 дацана:
Сартул-Гэгэтуйский, Атаган-Дырестуйский, Сартуул-Булагский и Табангут-Ичётуйский.

Православное Христианство 

В XXI веке воздвигнуты:
 Покровский православный храм в с. Желтура (ул. Рокоссовского), 
 Георгиевский православный храм в с. Боций (ул. Ленина, 58), 
 в 2007 году православный Храм апостолов Петра и Павла в с. Петропавловка (ул. Свердлова, 18).

В селе Большом Нарыне возвращено здание под православный храм.

В селе Джида оборудовано здание бывшей библиотеки для нужд Одигитриевского православного прихода (ул. Свердлова, 18).

Эти храмы окормляются священниками Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

В районе сохранились остовы православных храмов в селе Баяне и в селе Цаган-Усуне.

Другие религии 
Среди населения Джидинского района есть семейские старообрядцы, приверженцы Армянской Григорианской церкви).

В Петропавловке функционирует дом молитвы отделённых баптистов. Также расположены молитвенных дома баптистов в Нижнем Торее, Джиде и других населённых пунктах.

Небольшая группа Свидетелей Иеговы собирается в частных домах в Боции.

Туризм 

В Джидинском районе за последние пять лет наметилась положительная динамика увеличения объёмов обслуживания туристов. Ежегодное увеличение туристического потока по внутреннему туризму составляет в среднем 10 %, по въездному — 4 %. Получает все большее развитие внутренний туризм.

На территории Джидинского района находится немало водных экосистем: крупные и малые реки, пресноводные и содово-солевые озера, минеральные источники-аршаны, холодные пресноводные ключи, физико-химическая и микробиологическая характеристика которых дает возможность организовать места отдыха и лечения местного населения и гостей, в соответствии с санитарно-экологическими нормами. Климатические ресурсы могут служить предпосылкой для круглогодичной эксплуатации санаторно-курортных учреждений.

Наличие памятников природы, архитектуры и археологии дает перспективы развития внутреннего и внешнего туризма.

Большой интерес для туристов представляют места гуннских захоронений, плиточных могил (Дырестуйский Култук, Оргойтон), а также наскальные рисунки и пещеры, используемые для жилья, населения эпохи неолита и бронзы, геологические объекты (урочище Сарбадуй, гора Бага-Заря), изучение растительного и животного мира, отдых, охота и рыбная ловля на одном из красивейших озёр Республики Бурятия Таглей. Одним из красивейших культовых объектов является Сартул-Гэгэтуйский дацан.

В Петропавловке работает Джидинская народная галерея, включающая разделы живописи, графики, малой скульптуры, декоративно-прикладного искусства, истории, археологии, природы, минералогии.

Памятники природы 

В Джидинском районе организовано два заказника — Таглейский и Боргойский. Основное их назначение — охрана водоплавающих птиц во время весенней и осенней миграции. В перелетное время на Боргойскйх озёрах и Таглее скапливается огромное количество перелетных птиц: утки, лебеди, журавли, останавливаются такие редкие птицы, как чёрный журавль и аист. Перелетные птицы используют эти водоемы как место отдыха, кормежки. Охота на территории заказников запрещена.
Таглейский заказник занимает горно-таежную часть района.

 Озеро Таглей. Абсолютная отметка высоты над уровнем моря − 1380 м, площадь около 13 квадратных километров, имеет сложную конфигурацию, средняя глубина 4-5 м. Через речку Таглейку имеет связь с рекой Темником. В былые годы было очень богато рыбой. Сейчас запасы сильно подорваны из-за браконьерского лова.
Грязи озера имеют лечебное значение, по непроверенным данным излечивают запущенные формы экземы.

 Енхорские щеки. Красивейшее место, здесь река Джида проложила русло через гранитный массив, образовав высокие отвесные берега протяженностью три километра. Живописные скалы, уловистые места привлекают сюда не только рыбаков, но и любителей природы.

В четырёх километрах выше Енхорских щек находится археологический памятник хуннское городище, которое является самым западным укрепленным пунктом хуннов. Памятник находится на стадии изучения.

 Цаган-Усун. Археологические памятники. Место произрастания реликтовой рощи абрикоса сибирского. В перспективе — ландшафтный заказник.
 Гора Хараты. Находится в окрестностях с. Зарубина. Сакральное место. Ботанический памятник природы. На её территории произрастают редкие и эндемичные растения, занесенные в Красные книги России и Бурятии, среди них абрикос сибирский (Armeniaca sibirica), орехокрыльник монгольский (Caryopteris mongholica Bunge), жостер краснодревесный (Rhamnus erythroxylon Pall), тонкотрубочник скальный (Stenosolenium saxatile (Pallas) Turcz).
 Падь Жаргалантуй. Хребет Малый Хамар-Дабан, в окрестностях горы Бурин-Хан, располагающаяся в 12 км от с. Инзагатуй. Место произрастания башмачка крупноцветкового, пиона необычайного — марьиного корня, башмачка пятнистого, купальщницы азиатской — жарка, эдельвейса.

Памятники истории и культуры 
 Урочище Дырестуйский Култук. Разновременные захоронения, самые древние каменного века, последними обитателями были гунны, оставившие многочисленные захоронения, датируемые 7-8 веками до новой эры.
 Пещера Сарбадуй со следами обитания древнего человека. У входа на стенах пещеры изображены нечеткие контуры петроглифов в виде стилизованных фигурок человека. Первоначально пещера имела культовое назначение, в последующие времена использовалась как жилье.
 Смешанный могильник Сарбадуй расположен на покатом склоне правого берега речки Ичетуй. Здесь находятся разновозрастные захоронения: плиточные могилы бронзового века (1—2 тысячелетия до новой эры) и, так называемые, херексуры, захоронения тюркской знати (VI—XVI вв).
 Писаница Бага-Заря — значительное собрание наскальных рисунков (петроглифов) в Западном Забайкалье.
 Оргойтон — княжеский могильник эпохи Хунну
 Баян-Ундэр — городище-крепость империи Хунну

На пограничной заставе в Желтуре есть музей, посвящённый Константин Рокоссовскому. В Желтуре сохранились дома, в которых он жил и где располагался штаб 35-го кавалерийского полка. Будущий маршал Рокоссовский защищал станицу Желтуринскую от белогвардейцев и армии Унгерна.

Средства массовой информации 
 газета «Джидинская правда»;
 газета «TV Дубль»;
 Пульс-радио;
 TV-dubl.ru — электронная газета;
 Dzhida.com — блог о Джидинском районе;

Примечания

Ссылки 

 Страница Джидинского района на сайте правительства Республики Бурятия 
 Джидинский район на сайте «Родное село» 
 Dzhida.com — блог о Джидинском районе: новости, история, культура, достопримечательности, фотогалерея 
 Инвестиционный паспорт Республики Бурятия